Couramment, une défaite est le fait de perdre une bataille, un duel, une partie, une partie ou tout autre type d'épreuve. Le contraire de la défaite est la .

 L'Étrange Défaite est un témoignage sur la bataille de France écrit en 1940.
 La Tentation de la défaite est un roman de politique-fiction écrit par le journaliste français Antoine Vitkine.